Scytaliopsis är ett släkte av koralldjur. Scytaliopsis ingår i familjen Virgulariidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sjöpennor
Scytaliopsis